Bei den Sommer-Paralympics 2012 in London werden vom 30. August bis 8. September im Exhibition Centre London zwei Wettbewerbe im Sitzvolleyball ausgetragen, jeweils ein Turnier für Frauen und Männer.

Modus 
Jeder Wettbewerb besteht aus einer Vorrunde und Platzierungsspielen. Bei der Einteilung der Gruppen waren die Gastgeber gesetzt. Die weiteren Mannschaften wurden gemäß ihren Platzierungen in der aktuellen Weltrangliste des Weltverbandes WOVD auf die Gruppen verteilt.

Im Turnier der Männer treten zehn Mannschaften an. In der Vorrunde gibt es zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften, die Jeder gegen jeden spielen. Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Anschließend geht es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Endspiel. Bei den Frauen spielen acht Mannschaften, die in der Vorrunde auf zwei Gruppen aufgeteilt sind. Die Gruppensieger und Zweitplatzierten erreichen das Halbfinale. Die Sieger der Halbfinalpartien spielen um die Goldmedaille.

Spielplan Männer

Vorrunde

Finalrunde

Spielplan Frauen

Vorrunde

Finalrunde

Teilnehmer 
Die Kader der einzelnen Mannschaften bestehen jeweils aus elf Spielern bzw. Spielerinnen. Die Teams setzen sich aus behinderten („disabled“) und weniger eingeschränkten („minimally disabled“) Sportlern zusammen. Auf dem Spielfeld darf während des Spiels maximal ein Teilnehmer mit geringer Behinderung sitzen.

Für die deutsche Mannschaft nominierte der Bundestrainer Rudi Sonnenbichler folgende Spieler:

Qualifikation 
Gastgeber Großbritannien war als Gastgeber gesetzt. Bei den Weltmeisterschaften 2010 qualifizierten sich jeweils die drei besten Mannschaften für London. Titelverteidiger und Weltmeister Iran sowie Bosnien und Ägypten sicherten sich diese Plätze bei den Männern, während China das WM-Finale der Frauen gegen die USA gewann. Weitere fünf männliche und vier weibliche Teams erreichten die Paralympics über kontinentale Qualifikationsturniere. Der letzte Teilnehmer für das Turnier der Männer wurde beim Intercontinental Cup in Kairo ermittelt. Auf diesem Wege qualifizierte sich Deutschland.

Qualifizierte Mannschaften

Weblinks 
 Sitzvolleyball bei London 2012 (englisch)
 Informationen des DVV
 London 2012 Explanatory Guide – Sitting Volleyball (englisch, PDF; 3,7 MB)
 Qualification Guide (englisch, PDF; 93 kB)
 Porträts der Teilnehmer (englisch)

Einzelnachweise 

Sitzvolleyball
2012
Volleyballveranstaltung 2012
Sportveranstaltung im London Borough of Newham
Volleyball (England)
Volleyballwettbewerb im Vereinigten Königreich